Манвел Генрихович Бадеян (Евростан Манвел или Уют Манвел) (; ) — армянский государственный деятель.

Биография 
 1979 — окончил Ереванский институт народного хозяйства (ЕИНХ). Экономист, математик.
 1982—1984 — учился в аспирантуре ЕИНХ.
 1979 — был научным сотрудником научно-исследовательского института экономики и планирования при Госплане Армянской ССР.
 1980—1981 — служил в Советской армии.
 1981 — работал экономистом на Ереванском светотехническом заводе.
 1984—1992 — старший преподаватель Ереванского зооветеринарного института.
 1992—1995 — заведующий отделом, заместитель директора Института управления и экономических реформ при Правительстве Армении.
 1995—1999 — директор-учредитель предприятия «Евростан-Уют».
 1999—2003 — заместитель председателя Постоянной комиссии по финансово-кредитным, бюджетным и экономическим вопросам НС. Член фракции «Единство».
 25 мая 2003 — Заместитель председателя Постоянной комиссии НС по внешним сношениям НС. Член фракции РПА.
 Член Республиканской партии Армении.

Примечания

Ссылки 
 РПА

Депутаты Национального собрания Армении
Предприниматели Армении
Члены Республиканской партии Армении
Выпускники Армянского экономического университета